Сомали́йский язык (самоназвания — Soomaaliga, Af-Soomaali) — язык, принадлежащий к кушитской ветви афразийской семьи языков. Близкими ему языками являются языки оромо и афар.

На этом языке говорят не только в Сомали, но также и в таких странах, как Джибути (большинство населения), Эфиопия и Кения. Из-за гражданской войны в Сомали носители языка распространились по всему миру. Точное количество говорящих на этом языке неизвестно, но оценивается приблизительно в 15—25 млн чел.

В языке встречаются заимствования из арабского — по большей части, среди религиозных терминов; есть и заимствования из английского и итальянского языков, оставшиеся от колониального прошлого.

История 
Изучение языка сомали началось примерно в 1900 г. По сравнению с другими кушитскими языками, сомалийский достаточно хорошо изучен. Первые европейские исследователи сомалийского языка: Лео Райниш (1832—1919), Богумил Анджеевский (1922—1994).

Лингвистическая характеристика 
Сомалийский — агглютинативный язык с системой тонов и гармонией гласных в корнях слов.

Фонетика 
Выделяется 22 согласные фонемы и 5 основных гласных.

Части речи 
В языке сомали выделяют следующие части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, наречие, артикль, союз, предлог и междометие.

Лексика

Числительные

Письменность 

Для записи сомалийского языка существует три вида письменности: арабский алфавит, латинский алфавит и собственный — османья. До колониального периода использовался арабский алфавит, использование которого было связано с распространением ислама на территории Сомали. Собственная, сомалийская письменность появилась в 1920 году, но вскоре (в 1972 г.), после военного переворота, совершённого в 1969 г., попала под негласный запрет, а в качестве официальной письменности была окончательно принята латиница.

Таблица сомалийских алфавитов:

Литература 

 
 Алейников С. В. Сомалийско-русский словарь (Eraykoobka soomaali-ruush ah): около 20000 словарных статей/ — Москва: [б. и.], 2012. — 415 с.: цв. ил., карт.; 22 см. Библиогр.: с. 6 (21 назв.). — авт. по базе. −800 экз. — ISBN 978-5-89394-228-6.
 Жолковский А. К. Синтаксис сомали. Глубинные и поверхностные структуры/ — Москва: Наука, 1971. — 265 с. ; 2-е издание/ — Москва: ЛКИ, 2007. — 272 с.
 Мячина Е. Н., Вишневская (Шишкова) Л. Я. Учебник языка сомали/ — Москва: ИМО, 1974.
 Мащев Б. М. Речевая практика. В 2 ч.: учеб. пособие для 4-5 курсов. Ч. 1 : Речевая практика / Военный Краснознаменный ин-т. — М., 1981. — 168 с.
 Мащев Б. М., Родионов В. М. Речевая практика. В 2 ч.: основной курс. Ч. 1 : Учебное пособие по речевой практике языка сомали / Военный Краснознаменный ин-т. — М., 1977. — 314 с.
 Мащев Б. М., Родионов В. М. Речевая практика. В 2 ч.: основной курс. Ч. 2 : Учебное пособие по речевой практике языка сомали / Военный Краснознаменный ин-т. — М., 1978. — 362 с.
 Мащев Б. М. Речевая практика. В 2 ч.: учеб. пособие для 4-5 курсов. Ч. 2 : Речевая практика / Военный Краснознаменный ин-т. — М., 1981. — 228 с.
 Мащев Б. М. Учебное пособие по речевой практике языка сомали: вводно-фонетический курс / Военный ин-т. — М., 1977. — 195 с.
 Учебный словарь наиболее употребительных глаголов. Язык сомали / сост. В. М. Родионов, А. И. Чиж; Военный Краснознаменный институт. —  М. : Военный Краснознаменный институт, 1981. —  65 с.
 Dizionario Somalo-Italiano. — Roma: Gangemi Editore, 1985. — 656 p.

См. также 
 Сомалийская мифология
 Языки Сомали
 Литература Сомали

Примечания

Ссылки 

 Сомалийский язык на lingvisto.org
 Страница о сомалийской письменности на omniglot.com
 Библиография ресурсов по сомалийскому языку

Кушитские языки
Языки Эфиопии
Языки Сомали